Arathorn is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Arathorn I, het twaalfde hoofd van de Dúnedain.
Arathorn II, het vijftiende en voorlaatste hoofd van de Dúnedain.